Schefvert ist der Familienname folgender Personen:

 Olle Forsell Schefvert (* 1993), schwedischer Handballspieler
 Ulf Schefvert (* 1957), schwedischer Handballspieler und -trainer